Да́нченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Данченко Андрій — член Української Центральної Ради 2-го складу.
 Данченко Аркадій — член Української Центральної Ради 3-го складу.
 Данченко Валентин Миколайович — український вчений у галузі металургії.
 Данченко Володимир Андрійович — український актор.
 Данченко Володимир (справжнє прізвище — Лучицький-Данченко Владислав Людвикович; 1880– 1960-і роки) — український актор.
 Микола Данченко — український військовик, повстанський отаман.
 Данченко Микола Олександрович ( 1958) — український художник.
 Данченко Михайло Васильович (1897—1956) — радянський державний діяч, генерал-лейтенант.
 Данченко Олег Сергійович — український футболіст, півзахисник.
 Данченко Олександр:
 Данченко Олександр (1887 — ?) — отаман Армії Української Народної Республіки.
 Данченко Олександр Григорович — український графік.
 Данченко Олександра Степанівна ( 1930) — український мистецтвознавець.
 Данченко Олексій Євгенович — український радянський військовий діяч морського флоту.
 Данченко Сергій Володимирович — український режисер, театральний діяч, педагог.
 Данченко Сергій Микитович — український оперний співак.
 Данченко Юрій Володимирович — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Немирович-Данченко
 Танк Данченко

Українські прізвища
Прізвища на -енко